Hatherton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hatherton (distrikt), England, Cheshire East, 
 Hatherton, Staffordshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar